Do soutěže ženské čtyřhry na French Open 2008 v Paříži nastoupilo 64 dvojic. Titul obhajovaly Australanka Alicia Moliková s Italkou Marou Santangelovou, které ale vypadly už v 1. kole. Nejvýše nasazeným párem byly zimbabwská hráčka Cara Blacková s Američankou Liezel Huberovou.

Ve finále, které se hrálo 6. června 2008, zvítězily Španělky Anabel M. Garriguesová a Virginia R. Pascualová, když porazily australsko-italskou dvojici Katarina Srebotniková / Ai Sugijamaová ve třech setech 2–6, 7–5 a 6–4.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, v kterém hráčky vypadly.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Související články 
 French Open
 Seznam vítězek ženské čtyřhry na French Open
 French Open 2008 – mužská dvouhra
 French Open 2008 – ženská dvouhra
 French Open 2008 – mužská čtyřhra
 French Open 2008 – smíšená čtyřhra

Externí odkazy 
 Pavouk na sonyericssonwtatour.com

French Open 2008